Ел Мохон има више значења:

 Ел Мохон (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мохон (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мохон (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мохон (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мохон (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику